Madama Butterfly  se poate referi la:

 Muzică
 1904 Madama Butterfly, operă de Giacomo Puccini

 Film
 1954 Cio-Cio-San, film regizat de Carmine Gallone, cu Kaoru Yachigusa
 1995 Madame Butterfly, film regizat de Frédéric Mitterrand, cu Ying Huang și Richard Troxell